Die Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2021 war die 21. Austragung der Weltmeisterschaft in der Billarddisziplin Freie Pyramide. Sie fand vom 24. bis 28. August 2021 im Tennisny ZSP in Chanty-Mansijsk statt.

Weltmeisterin wurde zum siebten Mal die Russin Diana Mironowa, die im Finale die Titelverteidigerin Elina Nagula mit 6:3 besiegte. Den dritten Platz belegten Kazjaryna Perepetschajewa und Marija Karpowa.

Bei den Herren setzte sich der Kasache Jernar Tschimbajew im Finale gegen den Russen Nikita Liwada mit 7:4 durch und wurde als bis dahin zweitältester Spieler Weltmeister. Die Weißrussen Uladsislau Radsiwonau und Waleryj Tschyschou kamen auf den dritten Rang. Titelverteidiger war der Russe Semjon Saizew, der in der Runde der letzten 32 gegen Iossif Abramow ausschied.

Preisgeld 
Die Gesamthöhe des Preisgeldes blieb gegenüber 2019 unverändert, jedoch wurde in beiden Wettbewerben die Verteilung zugunsten der besten vier verändert.

Herrenturnier

Modus 
Die 58 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Sechzehntelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Finalrunde

Finale 
Im Endspiel traf der Kasache Jernar Tschimbajew auf den Russen Nikita Liwada. Während Tschimbajew zum dritten Mal im Finale stand – 2010 hatte er in der Kombinierten Pyramide gewonnen und 2015 in der Freien Pyramide verloren –, war es für den 26-jährigen Liwada bereits das vierte WM-Finale, wobei er von seinen bisherigen Endspielen zwei gewonnen (Kombinierte Pyramide 2011, Freie Pyramide 2013) und 2014 in der Kombinierten Pyramide verloren hatte.

Liwada startete besser in das Finale und ging mit 2:0 in Führung. Nachdem Tschimbajew die Partie zum 3:2 gedreht hatte, erspielte sich Liwada eine weitere Führung, ehe Tschimbajew sich die folgenden vier Spiele und somit den Weltmeistertitel sicherte. Mit 33 Jahren, 4 Monaten und 15 Tagen war er der bis dahin zweitälteste Weltmeister; lediglich Jaroslaw Wynokur war bei seinem Titelgewinn 2011 älter gewesen. Die elf Jahre seit Tschimbajews erstem WM-Sieg 2010 stellten zudem den bis dahin längsten Zeitraum zwischen zwei Titeln eines Spielers dar und nach Älichan Qaranejew war Jernar Tschimbajew der zweite Kasache, der in zwei Disziplinen des Russischen Billards Weltmeister wurde.

Damenturnier

Modus 
Die 16 Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Viertelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Teil 1

Teil 2

Finalrunde

Finale 
Im Endspiel kam es zur Neuauflage des WM-Finales von 2019. Titelverteidigerin Elina Nagula traf auf die Rekordweltmeisterin Diana Mironowa.

Die Partie blieb bis zum Stand von 3:3 ausgeglichen und keine Spielerin hatte mit mehr als einem Spiel geführt. Anschließend gewann Mironowa jedoch drei Spiele in Folge, sicherte sich damit ihren insgesamt neunten WM-Titel und wurde zum siebten Mal Weltmeisterin in der Freien Pyramide.

Einzelnachweise 

2021
Billardveranstaltung 2021
Billardturnier in Chanty-Mansijsk